Osoby o tym nazwisku:
 Elisabeth Messmer – niemiecka okulistka
 Nikolaus Messmer – rzymskokatolicki duchowny
 Pierre Messmer – francuski polityk
 Sebastian Gebhard Messmer – rzymskokatolicki duchowny